Mistrovství světa silničních motocyklů v roce 2011 zahájila Velká cena Kataru 20. března, šampionát skončil 6. listopadu Velkou cenou Valencie.

Kalendář 

 † = Noční závod
 †† = Sobotní závod
 ‡ = Pouze MotoGP
 *Ve 2. kole spadl Marco Simoncelli, který ve stejný den zahynul.

Bodovací systém

Konečné pořadí

Moto GP

Moto 2

125 cm³

Externí odkazy 
 

Motoristické sporty v roce 2011